Robinson Crusoe Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Robinson Crusoe Island (Iowa)
 Robinson Crusoe Island (Tennessee)
 Robinson Crusoe Island (Virginia)

Für die zu Fidschi gehörende Insel gleichen Namens siehe:
 Robinson Crusoe Island (Fidschi)

Siehe auch:
 Robinson Crusoe (Insel), eine Insel des chilenischen Archipels der Juan-Fernández-Inseln